Het seizoen 1979/80 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 2 september 1979 en eindigde op 15 mei 1980. KSV Oudenaarde won in Derde Klasse A, RFC Sérésien won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 VC Rotselaar (rechtstreeks)
 AS Oostende KM (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Sérésien (kampioen 4A)
 RRC Tournai (kampioen 4B)
 K. Stade Leuven (kampioen 4C)
 RFC Hannutois (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KSV Oudenaarde (kampioen 3A)
 RFC Sérésien (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Verbroedering Geel (rechtstreeks uit 3A)
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 3A)
 UR Namur (rechtstreeks uit 3B)
 R. Crossing Club de Schaerbeek (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KSV Oudenaarde en RFC Sérésien, speelden een wedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KFC Herentals en Patro Eisden, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, KFC Verbroedering Geel en UR Namur, speelden een wedstrijd om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven in geval van een extra bijkomende plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3